Knife Fight (engl. für Messerkampf) bezeichnet:

 US-amerikanischen Spielfilm, siehe Knife Fight – Die Gier nach Macht
 US-amerikanische Kochshow, Grundlage für deutsche Adaption Knife Fight Club, siehe deren Artikel für weitere Informationen